Biografies:
 Cotton Mather, ministre de Nova Anglaterra (1663-1728)
 Amy Cotton, esportista canadenca nascuda el 1980
 Arthur Witty Cotton, futbolista anglo-català (1878-1969)
 Bryce Cotton, judagor de bàsquet americà nascut el 1992
 Ernest Francis Witty Cotton, futbolista anglo-català (1880-1969)
 Eugénie Cotton, científica francesa (1881-1967)
 Frank Albert Cotton, químic americà (1930-2007)
 James Cotton, compositor americà (1935-2017)
 James Sutherland Cotton, escriptor britànic (1847-1918)
 John Cotton, ministre de Nova Anglaterra (1585-1652)
 Tom Cotton, polític americà nascut el 1977

 Toponímia:
 Cotton (cràter), cràter de Venus
 Cotton Valley, població de Luisiana
 Comtat de Cotton, comtat d'Oklahoma
 Heuilley-Cotton, municipi francès de l'Alt Marne
 Poplar-Cotton Center, població de Califòrnia

 Miscel·lània:
 Cotton Club, sala de concerts de Nova York
 Cotton Club (pel·lícula), film de 1984
 Cotton Factory Club, club de futbol etiop
 Estadi Cotton Bowl, estadi de Dallas (Texas)
 Cotton (motocicleta), fabricant de motocicletes anglès